

Sigle 
 CNR  –sigla di Canadian National Railway, ente ferroviario canadese
Communications and Networking Riser – slot della scheda madre per dispositivi telefonici e di rete
Comunicazione di notizia di reato – comunicazione di un reato che la polizia giudiziaria è tenuta a riferire al Pubblico Ministero con le modalità stabilite dal Codice di procedura penale (art. 347)
Conseil national de la résistance – comitato centrale clandestino della resistenza francese
 CNR – sigla di Consiglio Nazionale delle Ricerche, ente pubblico italiano di ricerca scientifica
 Council of national representatives – struttura dell'Erasmus Student Network

Codici 
 CNR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chañaral (Cile)

Altro 
 CNR Media – syndication di tv & radio locali italiane
 CNR – singolo di "Weird Al" Yankovic del 2009

Altri progetti